Опока — слово, имеющее следующие значения:

 Опока (известняк) — меловой известняк; известковый суглинок; белая сероватая глина, используется для обмазки щелей, особ. мергель, глина для отливки чугуна, меди.
 Опока (приспособление) — в литейном производстве, приспособление, служащее для удержания формовочной смеси при её уплотнении.
 Опока (порода) — прочная пористая кремнистая осадочная горная порода.

См. также 
 Опоки